Engystoma marmoratum est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Engystoma marmoratuma Cuvier, 1829 est synonyme de Uperodon systoma (Schneider, 1799)
 Engystoma marmoratum Peters, 1854 est synonyme de Hemisus marmoratus (Peters, 1854) 

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Microhylinae
Hemisotidae